Die Lezíria do Tejo ist eine portugiesische Subregion im Nordwesten der Region Alentejo. Im Jahr 2021 verzeichnete die Subregion 236.132 Einwohner, ist damit die bevölkerungsreichste Subregion der Region, und eine Bevölkerungsdichte von 55 Einwohner pro km2. Die Subregion hat eine Fläche von 4.275 km2, welche sich in 11 Kreise und 68 Gemeinden unterteilen lässt. Die Hauptstadt der Region ist die Stadt Santarém, die mit 58.671 Einwohnern in der gesamten Gemeinde und 30.021im Stadtgebiet die größte Stadt der Subregion ist und die zweitgrößte in der Region Alentejo. Sie grenzt im Norden an die Subregion Alentejo Central, im Osten an Andalusien (Spanien), im Süden an die Region Algarve und im Westen an die Subregion Alentejo Litoral.

Portugiesische Subregion
Geographie (Alentejo)
NUTS-3-Region